«Людина, що біжить» — картина роботи Казимира Малевича, також відома під назвою «Селянин поміж хрестом і мечем».
 «Людина, що біжить» — роман Стівена Кінга (під псевдонімом Річард Бахман) в жанрі наукової фантастики 1982 року.
 «Людина, що біжить» — південнокорейське телешоу на каналі SBS.
 «Людина, що біжить» — американський фантастичний кінофільм 1987 року, знятий за мотивами однойменного роману, Стівена Кінга.

Багатозначні терміни